FCB est un sigle qui peut désigner :

Sport 
 Football Club Balagne, un club de football français basé à L'Île-Rousse ;
 FC Bâle, un club de football fondé en 1893 et situé à Bâle en Suisse ;
 FC Bâle, la section féminine du FC Bâle fondée en 2009.
 Bayern Munich, un club de football allemand basé à Munich.
 FC Barcelone, un club de football espagnol basé au Barcelone.
 Fédération congolaise de boxe, instance gérant la boxe anglaise en République démocratique du Congo.

Économie 
 FCB, un réseau d'agences globales de publicité, propriété d'Interpublic Group.